Educação Sentimental (álbum), da banda Kid Abelha
 Educação Sentimental (filme), longa brasileiro dirigido por Júlio Bressane
 A Educação Sentimental, livro de Gustave Flaubert

Desambiguações de artes